Bellwood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bellwood (Illinois)
Bellwood (Nebraska)
Bellwood (Pennsylvania)
Bellwood (Virginia)